Steven Caldwell – postać z serialu Gwiezdne wrota: Atlantyda
 Steven Caldwell – szkocki piłkarz